{{DISPLAYTITLE:(8988) 1979 MA4}}

A (8988) 1979 MA4 egy kisbolygó a Naprendszerben. Eleanor F. Helin és Schelte J. Bus fedezte fel 1979. június 25-én.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (8501–9000)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói